

Молодіжне сільське поселення — сільське поселення, Комсомольський район, Хабаровський край
 Молодіжне сільське поселення — сільське поселення, Мещовський район, Калузька область